Blakely je název sídel v USA:

 Blakely (Arkansas), Arkansas
 Blakely (Georgie), Georgie
 Blakely (Mississippi), Mississippi
 Blakely (Pensylvánie), Pensylvánie
 Blakely (Jižní Karolína), Jižní Karolína

Související články 
 Blake